Liga Mistrzów AFC (AFC Champions League) jest międzynarodowym turniejem piłki nożnej rozgrywanym co roku pomiędzy mistrzami i zdobywcami pucharu lig 14 państw kontynentu azjatyckiego. Turniej jest organizowany przez AFC (Asian Football Confederation) i stanowi kontynuację Pucharu Klubowych Mistrzów Azji (Asian Club Championship, Asian Champions Cup).

Podobnie jak Afrykańska Liga Mistrzów Azjatycka Liga Mistrzów nie jest tak prestiżowa jak rozgrywana w Europie Liga Mistrzów UEFA.

Kwalifikacje i rozgrywki dawniej 
Do rozgrywek Azjatyckiej Ligi Mistrzów automatycznie kwalifikują się mistrzowie 14 najlepszych azjatyckich narodowych federacji wraz ze zdobywcami pucharów tych samych krajów oraz obrońca tytułu z poprzedniego sezonu, który rozstawiony jest od razu w ćwierćfinale.

Drużyny niezrzeszone w jednej z 14 najlepszych azjatyckich narodowych federacji trafiają do rozgrywek o Puchar AFC.

W sumie w edycji Azjatyckiej Ligi Mistrzów z roku 2005 wystąpiło 29 klubów.

Zespoły zostają podzielone na grupy, w których grają o awans do ćwierćfinału. Zespoły grają w siedmiu grupach po cztery kluby według regionalnego podziału. Każdy pojedynek między zespołami w grupie rozegrany jest w formie dwumeczu.

Kluby, które zdobędą pierwsze miejsce w grupie przechodzą do fazy ćwierćfinałowej, gdzie czeka już obrońca tytułu z ubiegłego sezonu. Podobnie jak mecze fazy grupowej pojedynki fazy pucharowej: ćwierćfinał, półfinał i finał rozgrywane są w dwumeczu.

Ze względu na przystąpienie Australii do AFC, od roku 2007 w rozgrywkach uczestniczyć będą 32 zespoły, dlatego też konieczna będzie zmiana systemu kwalifikacji.

Od sezonu 2009 w wyniku reformy Azjatyckiej Ligi Mistrzów liczba zespołów grających w tych rozgrywkach zależne są wszelkich wymagań, które federacje w danych państwach muszą spełnić. Im bardziej profesjonalna liga, tym kraj może wystawić więcej zespołów.

14 najlepszych azjatyckich federacji 
Środkowa i zachodnia Azja:

Wschodnia Azja:

W roku 2006 Football Federation Australia przystąpiła do AFC i wystawia kluby w Azjatyckiej Lidze Mistrzów od 2007 roku.

Finały Pucharu Mistrzów

Turniej Azjatyckich Mistrzów Klubowych (1967–1972)

Klubowe Mistrzostwa Azji (1985–2002)

Azjatycka Liga Mistrzów

Finały w formie dwumeczów (2003–2008)

Finały w formie jednego meczu (2009–2012)

Finały w formie dwumeczów (2013–2019)

Finały w formie jednego meczu (2020–)

Statystyki

Osiągnięcia według klubów 
Pochyleniem oznaczono kluby, które już nie istnieją lub startują w innych konfederacjach.

Osiągnięcia według państw

Sponsorzy i partnerzy

Zobacz też 
 Klubowe mistrzostwa świata

Linki zewnętrzne 
 

 
Rozgrywki klubowe AFC